Герцог  Пауль Вильгельм Вюртембергский (; 25 июня 1797, Карлсруэ, Силезия — 25 ноября 1860, Мергентхайм) — представитель Вюртембергского королевского дома, видный немецкий естествоиспытатель,  и первооткрыватель, осуществивший в начале XIX века несколько экспедиций в Северную Америку, Северную Африку и Австралию. В 1829 году открыл исток реки Миссури.

Биография 
Герцог Пауль Вильгельм — младший сын герцога Евгения Фридриха Генриха Вюртембергского и герцогини Луизы Штольберг-Гедернской. Приходился племянником первому королю Вюртемберга Фридриху.

В 1822—1824 годах герцог Пауль предпринял свою первую крупную экспедицию на Кубу и в Северную Америку. Герцог вёл дневник, в котором подробно описывал посещаемую местность с естественнонаучной и этнологической точки зрения. Художник по поручению герцога выполнял многочисленные рисунки с ландшафтов, растений и животных.

17 апреля 1827 года в Регенсбурге герцог Пауль женился на принцессе Марии Софии Доротее Турн-и-Таксис, дочери князя Карла Александра. Супруга ушла от герцога Пауля ещё до рождения их единственного сына Максимилиана в 1828 году. Брак был расторгнут официально 2 мая 1835 года. По случаю бракосочетания герцог Пауль получил в пользование под резиденцию Мергентхаймский дворец, где и разместилась его обширная этнологическая коллекция, собранная в путешествиях. В верхнесилезском Карлсруэ герцог возводил дворец Паулусбург, который был достроен лишь в год смерти хозяина.

Герцог Пауль прежде всего интересовался исследованиями Северной и Южной Америки и считается одним из первооткрывателей истоков реки Миссисипи. В 1850-х годах герцог Пауль Вюртембергский побывал в гостях у немецкого фермера Отмара фон Бера в техасском Систердейле. Герцог являлся членом академий наук в Вене, Санкт-Петербурге и Лондоне, вёл обширную переписку со многими учёными-натуралистами Европы. С 1822 года герцог Пауль, как член Вюртембергского королевского дома состоял в палате вюртембергских сословий. До 1847 года он лично присутствовал на его заседаниях.

В Мергентхаймском дворце герцог Пауль развернул огромную естественно-научную экспозицию и завещал продавать её только целиком. Это условие не было соблюдено, и его коллекция разошлась по разным музеям. Большая часть герцогского собрания находится в настоящее время в Музее естественных наук во дворце Розенштайн в Штутгарте, а также в Музее имени Линдена. Небольшая часть коллекции оказалась в Берлинском этнологическом музее. Графическая часть архива герцога Пауля, состоявшая изначально из 300 объектов, хранилась в Вюртембергской земельной библиотеке, но значительно пострадала во время авианалёта в 1944 году.

Сочинения 
 Friedrich Paul Wilhelm Herzog von Württemberg: Reise in Nordamerika während den Jahren 1822, 1823 und 1824. Erster Theil. Mergentheim [Druckerei Johann Georg Thomm] 1828.
 Paul Wilhelm Herzog von Württemberg: Erste Reise nach dem nördlichen Amerika in den Jahren 1822 bis 1824. Stuttgart und Tübingen 1835.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Siegfried Augustin (Hg.): Herzog Paul Wilhelm von Württemberg, Reise nach dem nördlichen Amerika in den Jahren 1822 bis 1824. — , 1978.
 Siegfried Augustin (Hg.): Paul Wilhelm von Württemberg, Reisen und Streifzüge in Mexiko und Nordamerika 1849—1856. —  und , 1986.
 Kazimierz Bobowski. Paul Herzog von Württemberg. // Das Haus Württemberg — Ein biographisches Lexikon. — : Kohlhammer, 1997. — ISBN 3-17-013605-4
 Monika Firla/Hermann Forkl. Herzog Paul Wilhelm von Württemberg (1797—1860) und Afrika (Sudan, Äthiopien, Kanuri und Afroamerika). // Tribus, N.F. 47/1998. — S. 57—95.
 Hans von Sachsen-Altenburg/Robert L. Dyer. Duke Paul of Wuerttemberg on the Missouri frontier, 1823, 1830 and 1851. — Boonville/Missouri 1998.
 Kilian Klann. Die Sammlung indianischer Ethnographica aus Nordamerika des Herzog Friedrich Paul Wilhelm von Württemberg. — Wyk auf Föhr, 1999.
 Monika Firla. Herzog Paul Wilhelm von Württemberg. Naturforscher, Ethnograph, Reisender, Sammler und Museumsgründer. // Lebensbilder aus Baden-Württemberg. / Hg.: Gerhard Thaddey/Joachim Fischer. — Bd. 20. — , 2001. — S. 226—257.
 Heinz Bohn/Jan Ruben Haller. Jagdschloss von Herzog Paul Wilhelm von Württemberg auf dem Hirschrain. // Acht Burgen und Schlösser sowie ein Traumschloss in den ehemaligen woellwarthschen Orten Essingen und Lauterburg. — Druckerei Opferkuch, Aalen, Juli 2015. — DNB Sign. — 2015 B 20485.
 Peter Tobias Lange/Monika Firla. Die letzte Reise in Amerika des Paul Wilhelm Herzog von Württemberg. — Metzingen, 2004.
 Heike Paulsen. Medizinische Betrachtungen innerhalb der Reisetagebücher über Nordamerika von Paul Wilhelm von Württemberg, Prinz Maximilian zu Wied und Herzog Bernhard zu Sachsen-Weimar-Eisenach. — Diss. 16. März 2011. — Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln 2011.

Ссылки 
 
 Биография 

Естествоиспытатели Германии
Вюртембергский дом
Почётные граждане городов Германии
Члены Австрийской академии наук
Члены Лондонского королевского общества